Герасим () — мужское имя, в переводе с древнегреческого языка — «уважаемый», «чтимый», «старший» (см. герусия).

Известные носители 

 Герасим (ум. 1388) — епископ Коломенский.
 Герасим (ум. 1435) — митрополит Киевский.
 Герасим (ум. 1447) — епископ Пермский
 Герасим (ум. 1615) — епископ Русской церкви, архиепископ Суздальский и Тарусский (1613—1615).
 Герасим (ум. 1676) — схимонах, строитель Иркутского Вознесенского монастыря.
 Герасим (ум. ок. 1700) — иеросхимонах, настоятель Спасовой пустыни.
 Герасим (1740—1848) — схимонах Соловецкий.

 Герасим I Спарталиот — патриарх Александрийский.
 Герасим II — патриарх Александрийский.
 Герасим III Гимарис — патриарх Александрийский.

 Герасим Болдинский (1489—1554) — монах Русской церкви, основатель Болдина монастыря и Жиздринского Троицкого монастыря.
 Герасим Вологодский (ум. 1178) — православный святой, в лике преподобных.
 Герасим Иорданский (ум. 475) — православный святой, в лике преподобных.
 Герасим Кефалонийский (1506—1579) — православный святой.
 Герасим Лухский (ум. после 1503) — преподобный, чудотворец.

 Герасим (Байрамов) (1860—1918) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Струмишский.
 Герасим (Боев) (1914—1995) — епископ Болгарской православной церкви, епископ Браницкий.
 Герасим (Гайдуков) (ум. 1829) — архимандрит Валдайского Иверского монастыря.
 Герасим (Добросердов) — епископ Православной российской церкви.
 Герасим (Ионин) (ум. после 1816) — архимандрит, настоятель Соловецкого монастыря.
 Герасим (Князев) (ум. 1829) — архимандрит, настоятель Симонова монастыря.
 Герасим (Кремлёв) (?—1650) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Сибирский и Тобольский, иконописец.
 Герасим (Кристя) (1914—2014) — епископ Румынской православной церкви, архиепископ Рымникский (с 1990 года).
 Герасим (Попович) (род. 1972) — епископ Горнокарловацкий Сербской православной церкви.
 Герасим (Путников) — архимандрит Русской православной церкви.
 Герасим (Садковский) (1890—1920) — архимандрит Русской православной церкви.
 Герасим (Смердков) (ум. 1489) — епископ Коломенский Русской православной церкви.
 Герасим (Сухов) (1866—1937) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.
 Герасим (Фирсов) (ум. 1667) — старец Соловецкий; один из деятелей раскола церкви.
 Герасим (Шарашенидзе) (род. 1958) — митрополит Зугдидский и Цаишский Грузинской православной церкви.

 Герасим — глухонемой дворник, персонаж рассказа Ивана Тургенева «Муму».

Реки 
 Герасим — река в Курской и Белгородской областях, левый приток Оскола.
 Герасим — приток реки Эчий.

Прочее 
 От этого имени происходит русская фамилия .
 В Молдавии и Румынии — 'Gherasim.
 Гараня — уменьшительная форма этого имени.
 Gerasim@Home — российский проект добровольных распределённых вычислений на платформе BOINC.

Примечания 

Русские мужские имена
Имена греческого происхождения